Джависия Лесли (; род. 30 мая 1987) — американская актриса кино и телевидения.

Ранние годы 
Лесли родилась в семье военных в Аугсбурге, Германия.

Карьера

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Хамптонского колледжа